

Geografia
 Contea di Hinds, in inglese Hinds County – contea dello Stato del Mississippi, negli Stati Uniti d'America

Persone
 Aisha Hinds (1975) – attrice statunitense
 Brent Hinds (1974) – chitarrista e cantante statunitense
 Ciarán Hinds (1953) – attore irlandese
 Damian Hinds (1969) – politico britannico
 Grace Elvina Hinds (1879-1958) – seconda moglie di George Curzon
 Jabarie Hinds (1992) – cestista statunitense
 Martin Hinds (1941-1988) – storico e accademico britannico
 Natalie Hinds (1993) – nuotatrice statunitense
 Peter Hinds (1962) – calciatore barbadiano
 Sam Hinds, propr. Samuel Archibald Anthony Hinds (1943) – politico guyanese
 Samuel S. Hinds, propr. Samuel Southey Hinds (1875-1948) – attore statunitense

Altro 
 Hinds – gruppo musicale femminile spagnolo